

Personen 

 Alejandro Sanz, Spaans singer-songwriter
 Ángel Sanz Briz (1910 – 1980), Spaans diplomaat die duizenden van de Holocaust redde
 Bernabé Sanchís Sanz (1943), Spaans componist, muziekpedagoog, dirigent, trompettist en flugelhornist
 Enrique Sanz (1989), Spaans wielrenner
 Gaspar Sanz (circa 1640 – 1710), Aragonees priester, musicus en componist
 Horatio Sanz (1969), komiek en acteur uit Chili
 José Luis Sanz, Spaans paleozoöloog
 Laia Sanz (1985), Spaans motorcoureur
 Lorenzo Sanz (1943 – 2020), Spaans ondernemer en voetbalbestuurder
 Luis García Sanz (1978), Spaans voetballer
 Mamen Sanz (1976), Spaans model
 Vicente Sanchís Sanz (1939), Spaans componist en dirigent

Overige 

 Nowy Sącz of Sanz, stad in het Poolse woiwodschap Klein-Polen
 Tzanz of Sanz, chassidische beweging

Zie ook 

 SANS (doorverwijspagina)